Being Human může být:
 Jsme jenom lidi (v originále Being Human) – japonsko-britský film z roku 1994
 Cena za lidskost (britský seriál) (v originále Being Human) – britský televizní seriál z let 2008–2013
 Cena za lidskost (americký seriál) (v originále Being Human) – americký televizní seriál z let 2011–2014, remake britského seriálu
 Being Human (album) – album amerického country zpěváka Michaela Petersona z roku 1999